En el castellano rioplatense, faso puede referirse a:
 Un cigarrillo de tabaco.
Un cigarrillo de cannabis.